Csehország
 Habartice, település a Libereci járásban
 Dolní Habartice, település a Děčíni járásban
 Horní Habartice, település a Děčíni járásban
 Habartice, Krupka településrésze a Teplicei járásban
 Habartice, Klatovy településrésze a Klatovyi járásban
 Habartice, Jindřichov településrésze a Šumperki járásban